Technika:
 „Mariz e Barros” – brazylijski niszczyciel typu Marcílio Dias z czasów II wojny światowej i okresu „zimnej wojny”
 „Mariz e Barros” – brazylijski niszczyciel typu Gearing z okresu „zimnej wojny”, służący wcześniej w US Navy jako USS „Brinkley Bass” (DD-887)